

Geografia 
Merced – distretto della provincia di San José (Costa Rica)
Merced – capoluogo della contea di Merced, California (Stati Uniti d'America)

Informatica 
Merced – nome in codice della prima generazione di CPU Itanium